Бі́бік — прізвище.

Відомі носії:
 Бібік Валентин Савич (1940—2003) — український композитор, педагог. Заслужений діяч мистецтв України. Професор.
 Бібік Галина Володимирівна — кандидат педагогічних наук, директор Херсонського академічного ліцею (з липня 2015 року).
 Бібік Георгій Олексійович — кандидат технічних наук, заступник Міністра чорної металургії УРСР.
 Бібік Жасміна Михайлівна (1992—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, яка загинула під час російського вторгнення в Україну.
 Бібік Надія Михайлівна ( 1948) — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України.
 Бібік Олександр ( 1966) — український хокеїст клубу «Цунамі».
 Бібік Ольга Анатоліївна ( 1990) — майстер спорту України міжнародного класу, член збірної команди України з легкої атлетики.

Див. також 
 Бібіков
 Бибик
Прізвища